Konge i Danmark: Ukendt

Se også 757 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald 

 
57
Artikler om enkelte år